Акатово — название населённых пунктов в России.

Воронежская область 
 Акатово — бывшее село, ныне часть Воронежа.

Калужская область 
 Акатово — деревня в Дзержинском районе.
 Акатово — деревня в Жуковском районе.
 Акатово — деревня в Козельском районе.

Костромская область 
 Акатово — деревня в Кологривском районе.

Московская область 
 Акатово — деревня в Егорьевском районе.
 Акатово — деревня в Клинском районе.
 Акатово — деревня в Ленинском районе.
 Акатово — деревня в Рузском районе.
 Акатово — деревня в Ступинском районе.

Псковская область 
 Акатово — деревня в Островском районе.

Смоленская область 
 Акатово — деревня в Гагаринском районе.
 Акатово — деревня в Демидовском районе.

Тверская область 
 Акатово — деревня в Андреапольском районе.

См. также 
 Окатово